Lynda Johnson peut désigner :
 Lynda Johnson, une actrice québécoise ;
  (1944-), la présidente de l'organisme Reading is Fundamental et la fille aînée de Lyndon Johnson.